Sean nós et activités sean-nós, dans la langue irlandaise, désignent des activités traditionnelles irlandaises réalisées selon un « style ancien » (Old Style en anglais), telles que les chants sean-nós  et les , en opposition aux réalisations dans un style contemporain (New Way en anglais). Dans le langage courant, sean nós désigne plus particulièrement le chant. 

Le sean nós a été étudié et documenté par des ethnomusicologues, musicologues et linguistes tels que Hugh Shields, Tom Munnelly, Fintan Vallely et Lillis Ó Laoire.

Étymologie 
En gaélique irlandais, le mot sean signifie 'vieux' et nós 'style'. Par conséquent, sean nós signifie 'vieux style' ou 'style ancien'.

Danse sean-nós se réfère donc aux danses en style ancien (le tiret entre deux mots indique que l'association des deux mots est un adjectif).

Références

Voir aussi

Liens internes 
 Chant sean-nós ;
  ;
  ;
 Musique irlandaise ;
 Danse irlandaise.

Liens externes 
  Chant sean-nós sur Comhaltas ;
  Chant sean-nós sur National Geographic.

Langue en Irlande
Musique irlandaise
Danse en Irlande
Langue irlandaise